Invaze do Polska může být:
 Invaze do Polska (1939) – německá invaze v září 1939
 Sovětská invaze do Polska – v polovině září 1939